Военная академия (Одесса) — современное межвидовое высшее военное учебное заведение. Академия имеет глубокие исторические традиции и более чем вековую историю. В Военной академии осуществляется подготовка военных специалистов по образовательно-квалификационным уровням «бакалавр» и «магистр» для Вооруженных Сил Украины и иных военных формирований. Академия проводит языковую подготовку военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, повышение квалификации военнослужащих и научно-педагогических работников, подготовку студентов по программе подготовки офицеров запаса. С 2018 года открыта адъюнктура.

История

Создание 

Военная академия,  как часть системы национального военного образования, ведет свою историю с Одесского пехотного училища, основанного в 1865 году, согласно приказу военного министра от 17 июля того же года за № 203, который предусматривал строительство военного училища для подготовки нижних чинов пехоты к офицерскому званию.
Строительство училища по проекту архитектора В.Ф. Мааса началось в конце 1865 года и было закончено в следующем году.

Вторым предшественником военной академии стал кадетский корпус, который был создан 16 апреля 1899 года по Высочайшему манифесту Николая II, провозглашённому в приказе по Военному ведомству от № 116 за 1899 год. А идея создания кадетского корпуса принадлежала командующему войсками Одесского округа графу А. И. Мусину-Пушкину, который в середине 1890-х годов признал необходимым основание в Одессе специального военного учебного заведения.

Реорганизация 

На основании Постановления Кабинета министров Украины от 19 августа 1992 года № 490 и Приказа Министра Обороны Украины от 25 июля 1992 года № 133 на базе трех одесских (Одесского высшего артиллерийского командного ордена Ленина училища им. М.В. Фрунзе, Одесского высшего военного объединенного командно-инженерного училища ПВО, Одесского высшего военного объединенного командного училища) и одного киевского (Киевского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. М.В. Фрунзе) военных училищ в 1993 году был создан Одесский институт Сухопутных войск. Созданием института руководил генерал-майор Цыбуленко Николай Васильевич. Он же стал первым начальником Одесского института Сухопутных войск.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 30 августа 2006 года № 1254 «О реорганизации Одесского института Сухопутных войск» был образован Военный институт Одесского национального политехнического университета на базе которого 30 июня 2011 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 23 марта 2011 года № 286 «Про реорганізацію Військового інституту Одеського національного політехнічного університету у Військову академію (м. Одеса)» была создана Военная Академия и приказа Министра обороны Украины и Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 19 апреля 2011 года № 211/353 «Про заходи щодо реорганізації Військового інституту Одеського національного політехнічного університету».

Начальники училища 
 1992—1994 — генерал-майор Цыбуленко, Николай Васильевич
 2012—2021 — генерал-майор Гуляк Олег Викторович
 2022— — бригадный генерал Шевченко Алексей Николайевич

Приёмная комиссия 
Правила приёма на военную кафедру подготовки офицеров запаса
Подготовка военных специалистов

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Военной академии города Одесса

Военные высшие учебные заведения Украины
Высшие учебные заведения Одессы